Berghaus ist

ein Familienname:
 Alexander Berghaus (* 1952), deutscher Facharzt für HNO
 Anke Berghaus-Sprengel (* 1962), deutsche Bibliothekarin
 Bernhard Berghaus (1896–1966), deutscher Industrieller
 Ernst Peter Berghaus, deutscher Triathlonveranstalter und Triathlet
 Gert Müller-Berghaus (* 1937), deutscher Pathophysiologe und Hochschullehrer
 Günter Berghaus (1929–2019), deutscher katholischer Geistlicher
 Günther Oberste-Berghaus (1895–1950), deutscher Architekt
 Heinrich Berghaus (1797–1884), Geograph
 Heinz Berghaus (1899–1966), deutscher Opernsänger und Schauspieler
 Hermann Berghaus (1828–1890), Kartograf
 Jann Berghaus (1870–1954), deutscher Politiker
 Johann Isaak Berghaus (* 1755 oder 1753; † 1831), deutscher Rechner und Historiker
 Jürgen Berghaus (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Karl Müller-Berghaus (1829–1907), deutscher Geiger, siehe Gebrüder Müller
 Margot Berghaus (* 1943), deutsche Sozialwissenschaftlerin
 Max Berghaus (* 1963), deutscher Filmkomponist
 Peter Berghaus (1919–2012), deutscher Numismatiker
 Ruth Berghaus (1927–1996), deutsche Choreographin, Opernregisseurin und Theaterregisseurin
 Siegfried Berghaus (* 1945), deutscher Politiker (CDU)
 Siever Johanna Meyer-Abich (geborene Berghaus; 1895–1981), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin

ein Ortsname:
 Berghaus (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern
 Berghaus (Furth), Ortsteil der Gemeinde Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Berghaus (Gerolfingen), Ortsteil der Gemeinde Gerolfingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Berghaus (Krenkingen), Weiler von Krenkingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Berghaus (Loitzendorf), Ortsteil der Gemeinde Loitzendorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Berghaus (Neudrossenfeld), Ortsteil der Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Berghaus (Schrozberg), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Berghaus (Waidhaus), Ortsteil des Marktes Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Berghaus (Wallenfels), Ortsteil der Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern
 Berghaus (Weidenberg), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Berghaus (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Berghaus (Wuppertal), Wüstung

sonstiges:
 Berghaus Ltd., ein Hersteller von Outdoor-Artikeln aus Sunderland in England
 Berghaus Männdlenen, Schutzhütte
 Berghaus Heckenfels
 Berghaus Hintisberg
 Berghaus (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Berghausen
 Bergerhäusl
 Berghäuschen
 Berghäuser
 Berghäusl
 Berghäusle
 Hausberg (Begriffsklärung)
 Meyer-Berghaus